Би́тумная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Битумная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Битумная улица — улица в Одессе.
 Битумная улица — улица в Симферополе.